En Pologne, Wierzchlas désigne :

dans la voïvodie de Łódź
 Wierzchlas une gmina,
 Wierzchlas, son chez lieu.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wierzchlas, un village.